Ray Wilson (1934–2018) világbajnok angol labdarúgó
 Ray Wilson (?) új-zélandi autóversenyző
 Ray Wilson (1968) skót énekes, zenész (Stiltskin, Genesis)